Jegar kan syfta på:
 Jegar – en stad i norra Ungern, huvudstad i provinsen Heves, se Eger
 Jegar – bygdemål för gräset ängsgröe